

Toponyme 

 Gruver, ville de l'Iowa
 Gruver, ville du Texas

Patronyme 

 , (1931-1990), joueuse américaine de bridge